Станислав Игоревич Басманов (24 июня 2001, Астана, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Астана» и молодёжной сборной Казахстана.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2017 году в составе клуба «Астана U-21». 31 октября 2018 года в матче против карагандинского «Шахтёра» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
19 октября 2017 года дебютировал за сборную Казахстана до 17 лет в матче против сборной Франции до 17 лет (0:5).

Достижения

Командные 
 «Астана»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2021

Личные 
 Лучший бомбардир Второй лиги: 2021 (21 мяч)

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Астана» (2009)